Герберт Естуардо Менесес Коронадо — гватемальський дипломат, посол Гватемали в Україні
 Франсіско де Менесес-і-Браво де Саравія — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи